Francesco Durante (componist) (1684-1755), een Italiaanse componist 
 Francesco Durante (politicus) (1844-1934), een Italiaanse politicus
 Checco Durante (1893-1976), een Italiaanse dichter geboren als Francesco Durante
 Francesco Durante (literatuurcriticus) (1952-2019), een Italiaanse literatuurcriticus